USS Hatteras steht für:

 USS Hatteras (1861), Dampfschiff im Sezessionskrieg
 USS Hatteras (1917), Frachtschiff im Ersten Weltkrieg